'''Влади́мир Васи́льевич Попо́в:
 Попов, Владимир Васильевич (1841—?) — русский зоолог-любитель.
 Попов, Владимир Васильевич (1928—2020) — советский и российский архитектор.
 Попов, Владимир Васильевич (1889—1982) — полковник ВС СССР, кавалер ордена Святого Георгия IV класса.